Анатолий Мартынюк:
 Мартынюк, Анатолий Андреевич (род. 1941) — советский учёный в области механики и прикладной математики.
 Мартынюк, Анатолий Михайлович (род. 1935) — заслуженный металлург РСФСР.